Дойчер ( — досл. немецкий, германский) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дойчер, Альма (род. 2005) — английский композитор, пианистка, скрипачка и вундеркинд.
 Дойчер, Гай (род. 1969) — израильский лингвист, отец Альмы Дойчер.
 Дойчер, Драфи (1946—2006) — немецкий певец и композитор.
 Дойчер, Исаак (1907—1967) — историк и публицист, автор книг по истории и социологии, биограф Льва Троцкого и Иосифа Сталина, специалист по проблемам Советского Союза и ВКП(б).